Sempt ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Sempt, ein 40 km langer rechter Nebenfluss der Isar

 Sempt (Forstinning), Ortsteil der Gemeinde Forstinning, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Sempt (Moosburg an der Isar), Ortsteil der Stadt Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern